Pidgeon est un patronyme porté notamment par :
 
 Caroline Pidgeon (1972-), femme politique britannique,
  (1807-1880), peintre britannique, 
 Jeff Pidgeon (1965-), scénariste et acteur américain,
 Rebecca Pidgeon (1965-), actrice et chanteuse anglo-américaine,
 Sarah Pidgeon (1996-), actrice américaine,
 Walter Pidgeon (1897-1984), acteur canadien,
  (1909-1981), peintre australien.